Une réunion de consommateurs est l'un des éléments d'une étude de marché. Elle consiste à regrouper des personnes « ciblées » afin de connaître leur opinion sur différents produits ou concepts publicitaires. Le nombre de personnes consultées étant relativement faible, ces études sont considérées, en tant que méthode marketing, comme des études « qualitatives », par opposition aux études « quantitatives » que sont les sondages.

Finalité 
Les réunions de consommateurs permettent aux entreprises qui le désirent de développer, de tester et de discuter des noms, des matériaux de conditionnement et d'emballage, avant de les commercialiser. Elles peuvent également porter sur les campagnes de publicité elles-mêmes (simples story-boards ou spots publicitaires achevés).

Il peut donc s'agir pour une entreprise de commercialiser un nouveau produit ou bien de lancer une campagne de publicité ou encore de savoir comment améliorer un produit existant (test sur les emballages, test d'ergonomie, test de goût, étude d'implantation d'une société ou de magasins, étude de notoriété d'un produit ou d'une marque, test de communication, test en aval ou en amont d'une campagne publicitaire).

Dans le domaine médical également, on retrouve ce type d’études pour évaluer la lisibilité et la compréhensibilité des notices ou tester les emballages et conditionnements des médicaments.

Cette démarche permet de recueillir des informations concernant le potentiel du marché et la réaction du public, afin de déterminer si le produit, ou le service, est susceptible d'être favorablement accueilli.

Processus

Avant 
Une entreprise souhaite faire une étude de marché. L'un des moyens à sa disposition est de faire organiser des réunions de consommateurs, ou éventuellement des entretiens individuels.

La société d'études marketing, mandatée par l'entreprise pour réaliser son étude de marché, fait généralement elle-même appel à une société de terrain d'études qualitatives qui est son sous-traitant, et qui dispose de recruteurs un peu partout sur le territoire.

Les consommateurs qui seront contactés pour participer à ces tables rondes sont (très généralement) inscrits dans le panel, ou fichier, d'un recruteur indépendant ou d'une société de recrutement. Ces consommateurs devront correspondre au profil recherché (tranches d'âge précises, utilisation ou non-utilisation de tel produit, appartenance à une catégorie socio-professionnelle déterminée, etc.).

La société de terrain marketing, sous-traitant de la société d'études marketing, assure une sélection rigoureuse des participants selon les critères précis requis.

Pendant 
Le jour de la réunion, films, enregistrements sonores et prise de notes seront les moyens utilisés afin de capter tout ce que diront les consommateurs.

Ces réunions ont une durée moyenne de trois heures et les participants sont dédommagés sur la base d’environ 15 euros de l’heure pour une étude de grande consommation.

Après 
Les informations récupérées sont traitées, analysées, regroupées afin d'en faire une synthèse et d'établir un rapport destiné à l'entreprise qui a commandé l'étude.

Voir aussi

Articles connexes 
 Focus group
 Catégories de consommateurs
 Vente, commerce, buzz, stratégie de communication, cybermarketing, marketing

Liens externes 
 Tout savoir sur les réunions de consommateurs

Comportement du consommateur